Michael Heberer ist der Name folgender Personen:

* Michael Heberer (Schriftsteller) (um 1560–nach 1623), deutscher Reiseschriftsteller und Lyriker
 Michael Heberer (Mediziner), Mediziner und Hochschullehrer